

Patronyme
 Famille de Diesbach
 Ghislain de Diesbach de Belleroche, (1931- ), est un écrivain et biographe français.
 Eugène de Diesbach de Belleroche, (1817-1905),  fut un homme politique français.
 Louis de Diesbach de Belleroche, (1893-1982), fut un pilote de chasse et un homme politique français.
 Jeanne de Diesbach, (1853-1931), est fondatrice de l'Association de l'enseignement ménager

Régiment de Diesbach créé par François Romain de Diesbach de Belleroche

Homonymie
Homonymie de patronyme
Famille de Diesbach